Октавиан Попеску:
* Попеску, Октавиан (род. 1938) — румынский футболист и тренер.
 Попеску, Октавиан (род. 1985) — румынский футболист.
 Попеску, Октавиан (род. 2002) — румынский футболист.